Alphonse hace referencia a:
 Alphonse Allais
 Alphonse Daudet, escritor francés.
 Alphonse de Lamartine, escritor francés.
 Alphonse Milne Edwards, ornitólogo francés.
 Charles Louis Alphonse Laveran, médico francés, premio Nobel de Medicina en 1907.
 Alphonse Elric personaje de anime.